Национальный чемпионат I 1906/1907 () — 6-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1906/1907
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1906 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1907 году